Ziemba ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Ziemba (* 1960), polnischer Historiker
 Ed Ziemba (* 1932), kanadischer Politiker
 Elaine Ziemba (* 1942), kanadische Politikerin
 Hanna Świda-Ziemba (1930–2012), polnische Soziologin
 Wojciech Ziemba (1941–2021), polnischer Erzbischof